La Leçon ist der französische Originaltitel folgender Werke:

 Die Unterrichtsstunde, Ballett von Flemming Flindt, uraufgeführt 1964
 Die Unterrichtsstunde (Drama), Theaterstück von Eugène Ionesco, uraufgeführt 1951